Důl Hlubina může být:
 Důl Hlubina (Karviná) – zaniklý černouhelný důl v Karviné
 Důl Hlubina (Ostrava) – bývalý černouhelný důl v Ostravě, od roku 2002 národní kulturní památka
 Důl Hlubina v Záluží – zaniklý hnědouhelný důl v Záluží u Litvínova v mostecké pánvi, známý též pod jmény důl Tegetthoff, důl Herkules, důl Partyzán Slánský III a důl Vítězný únor